Martí (Cuba) — município de Cuba
Sant Martí (distrito) — distrito de Barcelona
Sant Martí de Provençals — bairro do distrito acima
 Ramon Martí i Alsina (1826-1894) — pintor espanhol
 José Martí (1853-1895) — político cubano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes